T’ai-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taizhou (häradshuvudort i Kina), Jiangsu, 
 Jiangyan, häradshuvudort, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar